Ferrari 166 je ime več Ferrarijevih dirkalnikov:

 1948 Ferrari 166 F2 — dirkalnik Formule 2
 1948 Ferrari 166 S Allemano — dirkalni kupe
 1948 Ferrari 166 SC — roadster
 1948 Ferrari 166 MM Touring — Superleggera dirkalni kupe
 1949 Ferrari 166 MM Zagato — dirkalni kupe
 1949 Ferrari 166 Inter — Cestni kupe in kabriolet
 1953 Ferrari-Abarth 166 MM/53 — dirkalni kupe

Ferrarijevi avtomobili